Răzbunătorul  se poate referi la:

 Film
 1967 Răzbunătorul (Requiescant) – film italian, regia Carlo Lizzani
 2011 Răzbunătorul (Priest) – film horror englez, regia Scott Stewart
 2012 Răzbunătorii (The Avengers) – film american, regia Joss Whedon